Караоюк — название рек в Республике Алтай:

 Караоюк (приток Бар-Бургазы)
 Караоюк (приток Чагана)
 Караоюк (приток Шавлы)
 Караоюк (приток Юнгура)
 Караоюк (приток Аккема)